Die Handball-Oberliga Westfalen (OL-WF) ist eine der zwölf Staffeln der Handball-Oberliga des Deutschen Handballbundes und die höchste Spielklasse des Landesverbandes Westfalen (HVW), der zum übergeordneten Regionalverband Westdeutscher Handball-Verband (WHV) gehört. Die Oberliga ist nach der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga die vierthöchste Spielklasse im deutschen Handball. In der Saison 2012/13 spielen in der Oberliga Westfalen 79 Vereine in fünf verschiedenen Altersklassen.

Mannschaften in der Saison 2022/23

Bisherige Meister

Männer (Halle)

Männer (Feld) 
Die Oberliga Westfalen war bis 1967 die höchste Spielklasse. Die Meister ab 1973 sind nicht bekannt.

Frauen

Weblinks 
 Oberliga Westfalen Männer bei bundesligainfo.de
 Deutsche Feldhandball-Meisterschaft der Männer bei bundesligainfo.de
 Oberliga Westfalen Frauen bei bundesligainfo.de

Einzelnachweise 

Westfalen
Handball (Nordrhein-Westfalen)